El Eoarcaico o era eoarcaica es una división de la escala temporal geológica que comenzó hace 4000 millones de años y terminó hace 3600 millones de años durando 400 millones de años. Constituye la primera parte del eón Arcaico y está precedido por el "informal" eón Hádico y seguido por la era Paleoarcaica. El eratema Eoarcaico del registro geológico y la era Eoarcaica del tiempo geológico se corresponden entre sí: el primero se refiere a los cuerpos rocosos y el segundo al tiempo en que se formaron. La Comisión Internacional de Estratigrafía actualmente no reconoce el límite inferior de la época, que lo ha colocado provisionalmente en 4000 millones de años, ni el del anterior eón Hádico. 

El nombre proviene de dos palabras griegas: eos (amanecer) y archios (antiguo). El primer supercontinente, Vaalbará, apareció en torno al final de este período, hace unos 3600 millones de años. Asimismo, la formación rocosa más antigua de la Tierra que se conserva es el cinturón supracortical de Isua de Groenlandia, formada durante la era Eoarcaica, hace alrededor de 3800 millones de años. De esta era también data el estromatolito más antiguo de 3700 millones de años encontrado en Groenlandia, lo que implica que la vida emergió muy rápidamente en la Tierra.

Referencias

Véase también 
 Geología histórica
 Historia de la Tierra

Enlaces externos 
 "Eoarchean Era" Geowhen Database

Eoarcaica
Eras geológicas del eón Arcaico